La Constitution de l'empire du Japon (en japonais , , littéralement « Constitution de l'empire du grand Japon  »), connue officieusement comme la constitution Meiji, est la loi organique de l'empire du Japon. Elle a été en vigueur du  au , date de la promulgation d'une nouvelle constitution sous l'occupation alliée après la chute du gouvernement de Hirohito.

Datant de 1889 et inspirée par la Constitution prussienne de 1850, elle donne à l'empereur un très important pouvoir, au titre notamment de commandant suprême de l'Armée et de la Marine et du quartier général impérial ().

Bibliographie 
 Paul Akamatsu, Meiji 1868: Revolution and Counter-Revolution in Japan. New York: Harper & Row, 1972.
 George Akita, Foundations of constitutional government in modern Japan, 1868-1900. Cambridge: Harvard University Press, 1967.

Articles connexes 
 Constitution en 17 articles
 Constitution du Japon

Liens externes 
Traduction française du texte de la constitution
 Traduction anglais du texte de la constitution de l'Empire du Japon

Japon, 1890
Empire du Japon
1889 en droit
Constitution du Japon